DTU har flere betydninger:

 Danmarks Tekniske Universitet – institution til uddannelse af ingeniører.
 Dansk Træner Union – interesseorganisation for danske fodboldtrænere
 Dansk Textil Union – modebranchens organisation i Danmark.